Mon cher petit village, film tchécoslovaque de Jiří Menzel, réalisé en 1985 ;
 Mon cher petit village, téléfilm franco-allemand de Gabriel Le Bomin, diffusé en 2014.